«Колдунья» () — фильм американского производства 2005 года с Николь Кидман в главной роли. Является ремейком популярного в 60-х годах телесериала «Околдованный».

Сюжет 
Молодая ведьма Изабель Бигелоу решает порвать с волшебным миром и зажить нормальной человеческой жизнью. Её приглашают на кастинг в ремейк телесериала «Околдованный» на роль колдуньи Саманты Стивенс, и она получает роль. Главным образом из-за своего носа, которым она умеет крутить, как никто другой: понятно, она же колдунья. Этот сериал должен был стать новым вливанием жизни в увядающую карьеру Джека Уайтта, но Изабель, даже почти не имея слов в роли бьёт все рейтинги. Джек вне себя от зависти, но вскоре понимает, что влюблён в свою партнёршу по сериалу.

В ролях

Теглайны 
 Be warned. Be ready. (Будь предупреждён. Будь вооружён.)

Награды и премии 
 Премия «Золотая малина» за худший актёрский дуэт — Уилл Феррелл и Николь Кидман.

Ссылки 
 Колдунья на сайте Kinomania.ru

Кинокомедии США
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фильмы о ведьмах
Фильмы об актёрах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2005 года
Фильмы по сценариям Норы Эфрон
Фильмы Норы Эфрон